LPO est un sigle qui désigne :
 Laboratoire de physique des océans.
 Ligue pour la protection des oiseaux, en France.
 London Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Londres, fondé en 1932 par Thomas Beecham.

Le sigle peut également désigner :
 Lycée polyvalent.

Sigle de 3 caractères